Vertragsgesetz steht für:

 das Gesetz über das Vertragssystem in der sozialistischen Wirtschaft der DDR, siehe Wirtschaftsrecht der DDR #Vertragsgesetz
 ein Transformationsgesetz zur Umsetzung eines völkerrechtlichen Vertrags in innerstaatliches Recht